Надя Ножарова (; 1916—2002) — болгарская оперетная певица, актриса театра и кино; американская предпринимательница и филантроп; испанская графиня Надя де Наваро Фарбер.

Биография 
Родилась 21 ноября 1916 года в Плевене, Царстве Болгария, в семье торговца электрикой.

В 1934 году окончила Американскую школу девочек в городе Ловеч, приехала в Плевен и поступила в театр оперетты «Ангел Сладкаров», который в это время гастролировал по стране. После распада театральной труппы Сладкарова играла на сценах театров «Одеон», «България» и «Корпоративен театър».

Затем уехала в Германию, где обучалась пению. После возвращения в Болгарию сыграла в фильме «» режиссёра  (1942 год).

 
Жила в Монте-Карло, в 1949 году переехала в США, где осталась до своей смерти. Занималась благотворительной деятельностью, помогая многим гуманитарным организациям мира. Сотрудничала с Управлением по вопросам иммиграции в США, участвовала в кампаниях по поддержке евреев-иммигрантов. Помогала Красному Кресту в Монако, американскому госпиталю в Париже и госпиталю «Принцессы Грейс» в Монако, детским домам в Афинах и Венеции. За свою благотворительность была удостоена многочисленные почетные званий и наград.

Умерла Надя Ножарова 18 апреля 2014 года на Лонг-Айленде, Нью-Йорк, США.

Личная жизнь 

Надя Ножарова четырежды была замужем:
 1936—1940 годы — , с которым венчалась в Троянском монастыре и развелась в 1940 году;
 1940—1949 годы — граф Наварро (ум. 1949), испанский дворянин, работавший дипломатом в Ватикане, приобрела от него титул графини, жила в Монте-Карло;
 1953—1985 годы — Сид Фарбер (, 1913—1985), американский бизнесмен, девелопер, от которого унаследовала большое состояние;
 1985—2014 годы — Юрий Фарбер (, род. 1949), американец, племянник предыдущего мужа.

Примечания

Ссылки 
 Животът на контеса Надя Фарбер от Плевен 
 Надя Ножарова – графинята със 100 млн. долара 
 Надя Ножарова - актриса или жертва 

Певцы и певицы оперетты в Болгарии
Иммигрировавшие в США из Болгарии
Дворянство Испании
Благотворители
Графини